Droga krajowa nr 10 (Czechy)
 Droga krajowa nr 10 (Polska)
 Droga krajowa nr 10 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A10